Badu peut désigner :
 Erykah Badu (1971-), une chanteuse américaine de R&B, soul et hip-hop
 Evelyn Badu (2002-), une footballeuse ghanéenne
 île Badu, une des îles du détroit de Torres au Queensland, selon la liste des îles d'Australie
 Badu, un affluent de la rivière Prout dans le județ de Botoșani en Roumanie
 Dilendra Prasad Badu, un homme politique népalais
 Badu, un quartier de la ville brésilienne de Niterói
 Badu, une localité de Taïwan

Homonymie de patronyme